Black Water Transit è un film mai distribuito, la cui uscita era prevista per il 2009, diretto da Tony Kaye.

Trama

Collegamenti esterni 
 

Film drammatici
Film inediti